Schnürer ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Schnürer (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Matthias Heinrich Schnürer (1730–??), deutscher Maler
 Olaf Schnürer (* 1966), deutscher Fußballspieler